«Искусство жить в Одессе» — советский художественный фильм режиссёра Георгия Юнгвальд-Хилькевича, вышедший в  году. Фильм снят по мотивам «Одесских рассказов» Исаака Бабеля.

Сюжет 
За основу взяты «Одесские рассказы», в центре сюжета — Беня Крик (Сергей Колтаков) со своими налётчиками. Весь фильм состоит из узнаваемых сценок, эпизодов. Бандиты, как им и положено, грабят, а остальное еврейское население занимается каждодневным выживанием.

Финал фильма изменён по сравнению с произведениями Бабеля: Беня Крик не создаёт собственный «революционный отряд» и не погибает в пучине Гражданской войны, а бежит в эмиграцию.

В ролях 
 Алексей Петренко — Фроим Грач
 Сергей Колтаков — Беня Крик
 Андрей Соколов — Саша Боровой
 Олег Табаков — Цудечкис
 Светлана Крючкова — Хава Цудечкис
 Виктор Авилов — Владислав Симен
 София Кузева — Катя (озвучание — Наталья Щукина)
 Александр Ширвиндт — Тартаковский
 Зиновий Гердт — Арье-Лейб
 Сергей Мигицко — Моня-артиллерист
 Наталья Позднякова — Баська
 Михаил Боярский — гипнотизёр
 Олег Школьник — Миша Яблочко
 Гия Лежава — Ося Грузин
 Юрий Кузнецов — Сеня Пятирубель
 Арнис Лицитис — Коля Штифт
 Евгений Полынчук — Лёвка Кацап
 Юрий Дубровин — Савка Буцис
 Виктор Павловский — Гриша Паковский
 Владимир Мальцев — Хаим Дронг
 Семён Фурман — Арон Пескин
 Вячеслав Цой — Китаец Ли
 Борислав Брондуков — 1-й чекист
 Дмитрий Чубаров — 2-й чекист
 Г. Астахов — Моисейка
 Юрий Рудченко — Мотя
 Мария Капнист — Маня
 Виктория Фролова — Любка Козак
 Сергей Бехтерев — Иосиф Мугинштейн
 Анна Лисянская — Тётя Песя
 Игорь Богодух — ''Сендер Эйхбаум
 Дети Цудечкиса:
 Юлия Швабская
 Коля Хмелёв
 Ваня Цисляк
 Денис Калашников

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Георгий Николаев
 Георгий Юнгвальд-Хилькевич
 Режиссёр-постановщик: Георгий Юнгвальд-Хилькевич
 Операторы-постановщики:
 Феликс Гилевич
 Виктор Ноздрюхин-Заболотный
 Монтажёр: Ирина Блогерман
 Художник: Н. Иевлева, Л. Н. Стронская
 Композитор, дирижёр, автор текстов песен и исполнитель: Александр Градский
 Блатные песни исполняет Владимир Мальцев

Песни, прозвучавшие в фильме 
 «Он так любил»
 «Молитва»
 «Как на Дерибасовской, угол Ришельевской…»

Факты 
 В  году было снято две экранизации «Одесских рассказов» Исаака Бабеля: «Искусство жить в Одессе» и «Биндюжник и Король». Роль Арье-Лейба в двух этих фильмах сыграл Зиновий Гердт
 В самом начале фильма (девятнадцатая минута) женщина на берегу напевает песню «С Одесского кичмана…», хотя действия этого эпизода происходят до Гражданской войны

См. также 
 Беня Крик
 х/ф «Беня Крик» (1926 год)
 х/ф «Биндюжник и король» (1989 год)
 х/ф «Закат» (1990 год)

Примечания

Ссылки 
 Художественный фильм «Искусство жить в Одессе» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Художественный фильм «Искусство жить в Одессе» на сайте «Рускино.ру»
  на официальном канале Одесской киностудии

Фильмы СССР 1989 года
Фильмы Одесской киностудии
Экранизации произведений Исаака Бабеля
Фильмы об Одессе
Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1989 года
Фильмы на русском языке
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях
Беня Крик